Raepsaet est un nom de famille. Il peut faire référence à :
 Georges Raepsaet (1947-), archéologue belge ;
 Jean-Joseph Raepsaet (1750-1832), un avocat et historien du droit belge ;
 Paul Raepsaet (1843-1918), un homme politique catholique belge ;
 Pierre Rapsat, né Pierre Raepsaet (1948-2002), un auteur-compositeur-interprète belge.